Kalla (Indija), naselje u državi Andhra Pradesh, u Indiji.
 Lake Kalla (jezero u SAD-u), Minnesota
 Lake Kalla (jezero u Finskoj)
 Charlotte Kalla, švedska skijašica